Lupo puede hacer referencia a:

 lúpulo, planta cuyo nombre científico es Humulus lupulus;
 Lupo, nombre italiano que significa ‘lobo’;
 Lupo, personaje de Los Trotamúsicos;
 LUPO, marca brasilera de ropas, pantalones, medias, short, jeans y bóxer. 
 Tom Lupo (Carlos Galanternik, 1945), locutor, psicoanalista y escritor argentino.
 Lupo de Troyes (m. 478), santo francés.